Црнаја може да се односи на:

 Црнаја (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Црнаја (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација БиХ